

Geografia 
 Monte Lucci – altura dell'alto Appennino bolognese.
 Villa Lucci – frazione del comune italiano di Leonessa, provincia di Rieti, Lazio

Persone 
 Lucci – rapper italiano, componente dei Brokenspeakers, collettivo hip hop italiano
 Antonio Lucci, al secolo Angelo Lucci (1682-1752) – vescovo italiano
 Arnaldo Lucci (1871-1945) – avvocato, docente e politico italiano
 Enrico Lucci (1964) – giornalista e personaggio televisivo italiano
 Fabrizio Lucci (1961) – fotografo italiano
 Gabriele Lucci (1950) – direttore artistico e scrittore italiano
 Giovanni Luca Lucci (1637-1740) – pittore italiano del Barocco
 Mondino de Lucci, anche de' Luzzi o de' Lucci (1275-1326) – anatomista e medico italiano
 Sara Lucci (1991) – calciatrice italiana
 Settimio Lucci (1965) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Susan Lucci (1946) – attrice statunitense

Altro 
 Featuring Lucci – album del collettivo Brokenspeakers
 Lucci – simbolo araldico
 Lucci – altro cognome con il quale era conosciuta la famiglia Mancini di Roma
 Rob Lucci – personaggio del manga e anime One Piece

Pagine correlate
Luci 
Luccio (disambigua)